Museu Professor Gustavo Koetz — Igrejinha, Rio Grande do Sul
 Casa do Imigrante ou Casa da Feitoria — São Leopoldo, Rio Grande do Sul

Desambiguações de museus